Zayed ist der Vor- bzw. Familienname folgender Personen:

 Éamon Zayed (* 1983), irisch-libyscher Fußballspieler
 Ebtisam Zayed (* 1996), ägyptische Radsportlerin
 Mousa Shanan Zayed (* 1994), katarischer Tennisspieler
 Zayed Khan (* 1980), indischer Filmschauspieler

Siehe auch:
 A woman protects her son (Preisgekröntes Foto mit dem verwundeten jemenitischen Schüler Zayed Al-Qaws (* 1993 oder 1994) in den Armen seiner Mutter)
 Sheikh-Zayed-Brücke
 Zayed-Sports-City-Stadion
 Zayid